Partecipò alle gare di lotta dei pesi leggeri ai Giochi olimpici di , dove fu sconfitto ai quarti da Otto Roehm.

Collegamenti esterni